Het beste moet nog komen (Radio 1), een Belgisch radioprogramma van 2005 tot 2007
Het beste moet nog komen (televisieprogramma), een Belgisch tv-programma uit 2014